Бе́рта Ги́ффорд (; 17 декабря 1872 — 20 августа 1951) — американская серийная убийца, жена фермера в Миссури, США.

В начале 1900-х обвинялась в убийстве 17 местных жителей. Одна из первых женщин-серийных убийц в США. Все её жертвы были друзьями, соседями или родственниками её мужа. Она травила их мышьяком.
Была признана психически нездоровой и заключена в психиатрическую больницу, где оставалась вплоть до своей смерти в 1951 году.

Ссылки 
 Brief history of Morse Mill, Missouri
 Protection Cemetery, burial place of Bertha Gifford’s parents
 page=gr&GSln=Gifford&GSfn=Bertha&GSbyrel=in&GSdyrel=in&GSst=26&GScntry=4&GSob=n&GRid=26196168& Burial place of Bertha Gifford and several of her victims 

Серийные убийцы США
Женщины — серийные убийцы
Серийные убийцы 1900-х годов
Серийные убийцы 1910-х годов
Серийные убийцы 1920-х годов
Преступники, признанные невменяемыми
Отравительницы
Преступники Миссури